Like a Virgin ist der Titel von:
 Like a Virgin (Album), einem Studioalbum von Madonna
 Like a Virgin (Lied), einem Lied von Madonna